Perfect World (Simple Plan),  een nummer van de Canadese rockband Simple Plan uit 2006
Perfect World (Maan),  een nummer van de Nederlandse zangeres Maan uit 2016
Perfect World (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2000 die twee jaar liep.